Эдуа́рдас Беньями́нович Межела́йтис (; , деревня Карейвишкяй Пакруойского района, Литва — , , Литва) — литовский советский поэт, переводчик и редактор, эссеист. Герой Социалистического Труда (1974). Народный поэт Литовской ССР (1974).

Биография 
В 1923 году с родителями переехал в Каунас. С 1939 года учился на юридическом факультете каунасского Университета Витаутаса Великого, который зимой 1940 года был переведён в Вильнюс. С 1935 года состоял в подпольной комсомольской организации. В 1940 работал в редакции газеты «Komjaunimo tiesa». Во время Великой Отечественной войны был эвакуирован вглубь СССР. С 1943 года — военный корреспондент в составе 16-й Литовской дивизии.

В 1943—1946 годах секретарь ЦК Комсомола Литвы. С 1946 года — редактор комсомольского журнала «Jaunimo gretos». Позднее работал в редакции журнала  ("Звёздочка), в Государственном издательстве политической и художественной литературы. В 1954—1959 годах секретарь Союза писателей Литвы, председатель правления СПЛ . Секретарь правления Союза писателей СССР (с 1959).

Член ЦК Литовской коммунистической партии (1960—1989), депутат Верховного Совета СССР (1962—1970), с 1975 года — заместитель председателя Президиума Верховного Совета Литовской ССР.

Не признавал независимости Литвы и остался коммунистом.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (27.09.1974)
 2 ордена Ленина (01.10.1965; 27.09.1974)
 орден Октябрьской Революции (01.10.1979)
 орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (16.03.1954; 03.10.1969)
 орден Дружбы народов (16.11.1984)
 орден Красной Звезды (02.07.1945)
 медали
 Ленинская премия (1962)
 Премия имени Дж. Неру (1969)
 Народный поэт Литовской ССР (1974)

Литературная деятельность 
Дебютировал в нелегальном комсомольском альманахе и гимназической газете в 1935 году. Первые сборники стихотворений  («Лирика», 1943) и  («Ветер родины», 1946). На общем собрании литовских советских писателей в 1946 году был подвергнут резкой критике за «безыдейность творчества». После этого занимался переводами А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Т. Г. Шевченко, Ш. Петёфи и выпустил несколько книжек со стихами для детей (, 1945,  («Кем быть», 1947),  («Что сказала яблонька», 1951).

Автор эпической «Братской поэмы» (1955), сборников стихотворений и поэтической публицистики  («Мой соловей», 1952), «Чужие камни» (1957), «Солнце в янтаре» (1961), «Автопортрет. Авиаэскизы» (1962), «Южная панорама» (1963), «Кардиограмма» (1963), «Лирические этюды» (1964), «Хлеб и слово» (1965), «Ночные бабочки» (1966), «Здесь Литва» (1968), «Горизонты» (1970), «Барокко Антакальниса» (1971), «Янтарная птица» (1972) и многих других.

Широкую известность получила его книга стихов «Человек» (, 1961; Ленинская премия, 1962), переведённая на многие языки.

Издания

На русском языке 

 Кастант-музыкант. , 1952.
 Кастант-музыкант. Фрунзе, 1965.
 Кастантас-музыкант. Вильнюс, 1978.
 Кастантас-музыкант. Вильнюс, 1979.
 Кастант-музыкант: для дошкольного возраста. Ленинград, 1983.
 Крылья: для младшего школьного возраста. Вильнюс, 1953
 Братская поэма. Вильнюс, 1955.
 Братская поэма. , 1956.
 Весенние гости: стихи. , 1959
 Зайчик-мальчик: стихи: для дошкольного возраста. Вильнюс, 1960
 Человек: стихи / Перевод М. Алигер, И. Вронский, Вл. Корнилов, С. Кирсанов, Ст. Куняев, С. Ломинадзе, Л. Мартынов, А. Межиров, Б. Слуцкий, В. Тушнова. (Гравюры на дереве С. Красаускаса). Вильнюс, 1961.
 Кардиограмма: стихи. , 1963.
 Человек (гравюры С. Красаускаса). : Политиздат, 1963
 Человек. Ереван, 1965.
 Человек. , 1971.
 Человек. Вильнюс, 1975.
 Вечная струна: стихи. , 1965.
 Авиаэтюды. Москва, 1966.
 Ночные бабочки. , 1969.
 Алелюмай. , 1970.
 Контрапункт. , 1972
 Дневник Дайны. Москва, 1976
 Голос / Стихи в пер. Л. Мартынова. Вильнюс, 1977.
 Моя Итака. , 1978.
 Идет по свету солнце: из поэмы. , 1978.
 Пантомима. , 1980.
 Клочок небес. Вильнюс, 1981.
 Зайка — зазнайка: для дошкольного возраста. Вильнюс, 1982.
 Армянский феномен: стихи, статьи, заметки. Ереван, 1982.
 Сказки моего детства. , 1982.
 Стихотворения. Москва, 1984.
 Мой двойной Арарат: стихи, поэмы, очерки. Ереван, 1984.
 Асимметрия. Вильнюс, 1985.
 Гномы. Вильнюс, 1987
 Дневник Дайны. Вильнюс, 1987.
 Зеленый пиджак. , 1991.

Собрание сочинений 
 Собрание сочинений в 3-х томах: Пер. с литов. [Сост. Б. Залесская ; Вступ. статья В. Огнева]. — : Художественная литература, 1977.
 Сочинения в 8-ми томах. Вильнюс: Вага, 1982—1985:
 Т. 1. Стихи. — Вильнюс: Вага, 1982. — 558 с.: портр.; В пер.
 Т. 2. Авиаэскизы: [Стихи]. — Вильнюс: Вага, 1982. — 558 с.; В пер.
 Т. 4. Пантомима: Стихи, эссе. [Примеч. В. Вилноните]. — Вильнюс: Вага, 1983. — 638 с.; В пер.
 Т. 5. Монодрама: Стихи, поэтич. проза, эссе. [Примеч. В. Вилноните]. — Вильнюс: Вага, 1984. — 606 с.; В пер.
 Т. 6. Стихи, поэтическая публицистика. [Примеч. В. Вилноните]. — Вильнюс: Вага, 1984. — 590 с.; В пер.
 Т. 7 / [Примеч. В. Вилноните]. — Вильнюс : Вага, 1985. — 511 с.; ISBN В пер.

Сборники стихотворений 

 Dainų išausiu margą raštą. 1952.
 Mano lakštingala. 1956.
 Žvaigždžių papėdė. 1959.
 Broliška poema. Vilnius, 1960
 Lineliai. Vilnius, 1960
 Saulė gintare: eilėraščiai, apmąstymai. Vilnius, 1961
 Žmogus. Vilnius, 1962.
 Autoportretas. Aviaeskizai, 1962.
 Atogrąžos panorama. 1963.
 Lyriniai etiudai. 1964.
 Naktiniai drugiai: monologas. Vilnius, 1966.
 Antakalnio barokas. 1971.
 Žibuoklių žvaigždynai. 1977.
 Kardiograma. 1978.
 Postskriptumai. 1986.
 Gnomos. 1987.
 Laida. 1992.
 Saulės vėjas. 1995.
 Mitai. 1996.
 Mažoji lyra. 1999.

Примечания

Ссылки 
 
 Герой, время, поэт. Журнал «Кругозор» (№ 4, 1964)
 Стихотворения из сборника Голос / Стихи в пер. Л. Мартынова. Вильнюс, 1977
 

Литовские поэты
Эссеисты Литвы
Члены ЦК ЛКСМ Литвы
Переводчики поэзии на литовский язык
Переводчики Адама Мицкевича
Переводчики Александра Пушкина
Переводчики Тараса Шевченко
Лауреаты Государственной премии Литовской ССР
Писатели-соцреалисты
Народные поэты Литовской ССР
Народные депутаты СССР от Всесоюзной организации ветеранов войны и труда
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Члены ЦК КП Литвы
Заместители председателя Президиума Верховного Совета Литовской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 11-го созыва
Члены Союза писателей Литвы